Raul Alberto Diaz, (28 de marzo de 1966, Maracaibo, Estado Zulia) es un periodista nacido en Venezuela de nacionalidad Italiano Venezolana, conocido también en el mundo digital como RaulDiazTV. Presentador y Productor de Televisión, Conductor de Certámenes de Belleza, Narrador de Noticias, Especialista en Comunicaciones, Director de ISA International TV y Raúl Díaz TV, ambas Productoras de Televisión, además de CEO del Portal  Italiaenespanol.com. Es uno de los pioneros del renacimiento de la Televisión en el Estado Zulia, Venezuela. Ha centrado su actividad en el Periodismo Informativo y de análisis en diferentes partes del Mundo. También se ha especializado en el Béisbol de Grandes Ligas, al cual ha dado cobertura por 16 años de manera ininterrumpida. Inglés, Italiano, Español, con una base además de Alemán, son los Idiomas que domina este reconocido Periodista de Televisión, herramientas que le han valido para realizar producciones en diferentes partes del mundo.

En el año 2018 debuta como escritor, publicando la Novela de realidad Ficción "Invasión Silenciosa", donde describe la situación que ha vivido el pueblo Venezolano durante 20 años de dictadura. Esta obra se ha publicado en los idiomas Español, Italiano e Inglés y disponible en más de 40 plataformas de internet a nivel mundial. 

En el año 2018 también retoma la actividad académica, siendo calificado por el Proyecto PON de la Unión Europea, como Experto Intelectual para impartir conocimiento a través de su experiencia en el Periodismo, a los jóvenes del Sistema Educativo Italiano.

En el año 2021 publica su segundo libro titulado "Crónicas de Uberto", Historias de un Inmigrante contadas por un conductor de Taxi. Esta obra esta dedicada a la diáspora mundial que huye de su país de origen, en especial a los desplazados Venezolanos.

Además, en el año 2019 fue reconocido a nivel internacional por la Feria Internacional del libro Dominico-Hispano al presentar la Novela Invasion Silenciosa, misma que le ha permitido realizar varias conferencias a nivel universitario en diferentes partes del mundo. Ganador de dos Premios Municipales, dos Premios Estatales en Venezuela y distinguido con la Orden San Sebastián en su Primera Clase que otorga la Ciudad de Maracaibo, Venezuela, el Periodista Raul Alberto Diaz, no se detiene a nivel de su producción televisiva internacional.

Cursos de Especialización 

Recientemente ha culminado altos estudios sobre Ciencias Políticas y Gobierno Americano en Harvard Kennedy School of Government, en SOAS University of London y Geopolítica de Europa en la Universidad Sciences Po de Paris , además de culminar Estudios sobre Creación de Podcast para medios audiovisuales en la Universidad Politécnica de Valencia.

Periodista en Tercera Generación, nieto de Rodolfo Semprun e hijo de Emiro Díaz Peña, consumados periodistas Venezolanos, el primero periodista político y el segundo periodista deportivo, Raúl Alberto Díaz Semprun ha logrado conjugar la estirpe y el conocimiento para convertirse en un reconocido periodista latinoamericano.

En el 2022 y luego de 35 años de fructífera carrera a nivel global, se convierte en miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa ( Interamerican Press Association )

Historia 
Egresado de la Universidad del Zulia, Inicia su carrera en los años 80' en el canal NCTV del Zulia. A inicios del año 2000 firmó con Global TV Televisión para realizar el programa Deportes En Grande (el cual realizó por 4 años). En el 2010 comienza a realizar análisis de Béisbol para la Cadena CNN en Español por espacio de 4 años. A partir del 2011 crea el Portal Deportivo Digital y posteriormente conduce y produce el programa Toque Deportivo para el Venezolano.tv, medio de comunicación de los Estados Unidos, vocero del acontecer venezolano y latinoamericano. Ha estado al aire con KTMD Canal 47 Filial de Telemundo en Houston, Miavision Canal 13 para el área de Miami. Tuvo el honor de conducir un certamen de Belleza con la Hermosa Miss Universo 2008, Dayanna Mendoza] Con 3 Idiomas, con más de 30 giras internacionales y más de 700 Programas desde diferentes partes del mundo, es uno de los Periodistas Deportivos con mayor renombre internacional.

Referencias 

2. Feria Internacional del Libro Dominico-Hispano 2019 realizada en la ciudad de Orlando, EE.UU.

Enlaces externos 

Reportaje Digital sobre Raúl Díaz

Reportaje a Raúl Díaz en Revista Entre Socios

Raúl Díaz entrevista a Omar Vizquel de Chicago WhiteSox 

Raúl Díaz entrevista a José Reyes

Raúl Díaz entrevista a Al Kaline

Raúl Díaz entrevista a Justin Verlander

Raúl Díaz entrevista a Livan Hernández

El Venezolano.tv aborda a Raul Diaz

Entrevista de personalidad a Raul Diaz en AL DIA

Entrevista a Raul Diaz en iHeart Radio
  

Maracaiberos
Periodistas deportivos de Venezuela